Plottnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia-Katrin von Plottnitz (* 1943), deutsche Lehrerin, Autorin, Theaterregisseurin, Politikerin (B'90/Grüne), Stadträtin in Frankfurt am Main
 Monika Thein von Plottnitz (* 1942), deutsche Fotografin
 Rupert von Plottnitz (* 1940), deutscher Jurist und Politiker (B'90/Grüne), MdL, hessischer Staatsminister

Siehe auch:
 Blottnitz